Osoby o tym nazwisku:
 Francisco Carrascal – rzymskokatolicki duchowny
 Jorge Carrascal – kolumbijski piłkarz